GBC может означать:
 Gibraltar Broadcasting Corporation — вещательная организация Гибралтара. Обеспечивает население британской заморской территории радио и телевидением.
 Governing Body Commission — название руководящего органа Международного общества сознания Кришны (ИСККОН).
 Game Boy Color — портативная игровая система, наследница Game Boy, выпущенная компанией Nintendo.
 GothBoiClique — американский эмо-рэп-коллектив из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Он был сформирован в 2012 году.